Битва под Брестом состоялась а во время русско-польской войны 1792 года.

Битва 
Главнокомандующий литовской армии генерал-лейтенант Михаил Забелло, пытаясь защитить пути на Варшаву, разделил свою армию. Он отправил на Брест 2-тысячный отряд под командованием своего двоюродного брата, генерал-лейтенанта Шимона Забелло. После прибытия в Брест Шимон Забелло присоединил к себе городской гарнизон. Под его командованием стало 5 тысяч человек, в том числе много новобранцев. Силы Ш. Забелло состояли из 5 батальонов пехоты, нескольких эскадронов кавалерии, 20 орудий. Он также надеялся на помощь со стороны коронной дивизии Арнольда Бышевского, который с 22 марта находился в Януве.

Против Шимона Забелло на Брест выступил русский корпус под командованием генерал-поручика Ивана Евстафьевича Ферзена, состоящий из 5 батальонов пехоты, 6 эскадронов кавалерии, донских казаков и 13 орудий. Русское командование решило не допустить соединения Шимона Забелло с Арнольдом Бышевским в районе Бреста. 21 июля И. Е. Ферзен во главе корпуса выступил из деревни Шерешёво на Брест. На рассвете 23 июля на краю Бреста начались столкновения между русскими и литовскими войсками. Битва переместилась в город, откуда литовцы отступили за р. Буг в Тересполь. Не в силах сопротивляться русским войскам, генерал-лейтенант Шимон Забелло приказал своим отрядам отступать к Варшаве. В бою литовская армия потеряла 300 солдат.

Примечания

Литература 
 Mała Encyklopedia Wojskowa. — I. — : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967. — Т. 2.
 

Русско-польская война 1792 года
Сражения русско-польских войн
Сражения в Белоруссии
Сражения по алфавиту
Сражения 1792 года
История Бреста
Июль 1792 года